Nicola Caputo ist der Name folgender Personen:

* Nicola Caputo (Bischof) (1774–1862), italienischer Geistlicher, Bischof von Lecce
 Nicola Caputo (Politiker) (* 1966), italienischer Politiker